Чудесное посещение (роман) () — роман Герберта Уэллса.
  () — опера Нино Роты на основе романа Уэллса.
  () — экранизация романа Уэллса, режиссёр Марсель Карне.